Augusta Viktorie Hohenzollernská (19. srpen 1890 – 29. srpen 1966) byla německá šlechtična, manželka Manuela II. Portugalského, ale nebyla královnou, protože sňatek proběhl až po Manuelově sesazení z trůnu.

Rodina 
Narodila se ve městě Potsdam jako dcera Viléma Hohenzollernského (1864–1927), který měl kdysi naděje na rumunský trůn, a jeho první manželky Marie Terezie Trani. Ze strany otce byli jejími prarodiči Leopold Hohenzollernský a Antonie Portugalská. Ze strany matky byli jejími prarodiči Ferdinand II. Sicilský a Marie Terezie Izabela Rakouská. Jejím strýcem byl Ferdinand I. Rumunský.

Manželství 
4. září 1913 se Augusta Viktorie provdala za Manuela II. Portugalského. Ten na portugalský trůn nastoupil po zavraždění svého otce Karla I. a staršího bratra Ludvíka Filipa během atentátu 1. února 1908, ale v roce 1910 o trůn přišel během revolučního převratu (byla ustavena republika). Nevěstě v době sňatku bylo 23 let, ženich byl o rok starší.

Manuel zemřel v Anglii 2. července 1932. Manželství zůstalo bezdětné. 23. dubna 1939 se Augusta Viktorie znovu vdala, za švédského hraběte Roberta Douglase. Nevěstě bylo témě 49 let a ženichovi 59 let. Ani z tohoto manželství se nenarodily děti. Douglas zemřel 26. srpna 1955. Augusta zemřela v Německu ve městě Eigeltingen ve věku 76 let.

Vyznamenání 
  dáma Řádu svaté Isabely
  Řád neposkvrněného početí Panny Marie z Vila Viçosa

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Nositelé Řádu svaté Isabely
Nositelé Řádu neposkvrněného početí Panny Marie z Vila Viçosa
Narození v roce 1890
Narození 19. srpna
Narození v Postupimi
Úmrtí v roce 1966
Úmrtí 29. srpna
Ženy